Kvapil (Kvapilová, Kwapil, Quapil) är ett tjeckiskt efternamn:

Personer med namnet
 Charles Kvapil (1884–1958), belgisk målare
 Hana Kvapilová (1860–1907), tjeckisk skådespelare och författare
 Jaroslav Kvapil, flera personer
 Jaroslav Kvapil  (författare) (1868–1950), tjeckisk författare
 Jaroslav Kvapil (kompositör) (1892–1958), tjeckisk tonsättare
 Marek Kvapil (född 1985), ishockeyspelare
 Radoslav Kvapil (född 1934), tjeckisk pianist
 Travis Kvapil (född 1976), amerikansk pilot

Tjeckiska efternamn